Елиминациона фаза на Свјетском првенству у фудбалу 2022. била је друга и завршна фаза Свјетског првенству 2022, које се одржавало у Катару. Почела је 3. децембра утакмицама осмине финала, а завршена је 18. децембра финалном утакмицом. По двије првопласиране екипе из сваке групе (укупно 16) пласирале су се у осмину финала, гдје се играло по елиминационом систему.

У осмини финала укрштале су се групе А и Б, Ц и Д, Е и Ф, као и Г и Х. Побједник групе А играо је против другопласираног из групе Б, док је побједник групе Б играо против другопласираног из групе А у осмини финала. Побједник групе Ц играо је против другопласираног из групе Д, док је побједник групе Д играо против другопласираног из групе Ц; побједник групе Е играо је против другопласираног из групе Ф, док је побједник групе Ф играо против другопласираног из групе Е; побједник групе Г играо је против другопласираног из групе Х, док је побједник групе Х играо против другопласираног из групе Г.

У четвртфиналу групе А и Б укрштале су се са групама Ц и Д, док су се групе Е и Ф укрштале са групама Г и Х. Учесници из истих група нијесу могли да се састану прије финала. Поражени у полуфиналу играли су у утакмици за треће мјесто 17. децембра, док су побједници играли у финалу на стадиону Лусаил Ајконик у Лусаилу 18. децембра 2022.

За домаћина финала Свјетског првенства, стадион Лусаил Ајконик изабран је 15. јула 2020, на састанку извршног комитета ФИФА.

Формат 

У елиминационој фази, ако је утакмица била завршена неријешено након 90 минута, играли су се продужеци два пута по 15 минута. Уколико је било неријешено и након продужетака, изводили су се једанаестерци, који су одлучили побједника.

Квалификовани тимови 

По двије првопласиране репрезентације из сваке групе квалификовале су се у елиминациону фазу.

Резултати елиминационе фазе 

Сва наведена времена су по средњоевропском времену, које се користи у Србији, Црној Гори и региону.

Осмина финала

Холандија—Сједињене Државе

Аргентина—Аустралија

Француска—Пољска

Енглеска—Сенегал

Јапан—Хрватска

Бразил—Јужна Кореја

Мароко—Шпанија

Португалија—Швајцарска

Четвртфинале

Хрватска—Бразил

Холандија—Аргентина

Мароко—Португалија

Енглеска—Француска

Полуфинале

Аргентина—Хрватска

Француска—Мароко

Утакмица за треће мјесто

Финале

Напомене

Референце

Спољашње везе 

 
 Свјетско првенство на сајту -{worldfootball.net}-

Светско првенство у фудбалу 2022.